Alfalfa (o "erba medica") – pianta erbacea della famiglia delle Fabaceae
 Alfalfa – personaggio della serie cinematografica Simpatiche canaglie, interpretato da Carl "Alfalfa" Switzer
 Alfalfa Club – club statunitense

Geografia 

 Alfalfa – area non incorporata dell'Alabama, negli Stati Uniti d'America
 Alfalfa – area non incorporata dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America
 Alfalfa – area non incorporata dell'Oregon, negli Stati Uniti d'America
 Alfalfa – area non incorporata del Texas, negli Stati Uniti d'America
 Alfalfa – area non incorporata dello stato di Washington, negli Stati Uniti d'America
 Contea di Alfalfa – contea dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America